Ка́льюсте () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Кальюсте, Каупо (род. 1981) — эстонский игрок в хоккей с шайбой.
 Кальюсте, Тыну (род. 1953) — эстонский дирижёр.
 Кальюсте, Хейно (1925—1989) — эстонский хоровой дирижёр и педагог.
  (род. 1957) — эстонская актриса.